|-
| 17501 Tetsuro || 1992 FG || 23 martie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 17502 Manabeseiji ||  || 23 martie 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 17503 ||  || 26 martie 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 17504 - ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17505 - ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17506 - ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17507 ||  || 24 aprilie 1992 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 17508 Takumadan || 1992 JH || 3 mai 1992 ||  || T. Seki
|-
| 17509 Ikumadan || 1992 JR || 4 mai 1992 || Geisei || T. Seki
|-
| 17510 ||  || 1 august 1992 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 17511 - || 1992 QN || 29 august 1992 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 17512 - || 1992 RN || 4 septembrie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 17513 || 1992 UM || 19 octombrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 17514 ||  || 19 octombrie 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 17515 ||  || 21 octombrie 1992 ||  || 
|-
| 17516 Kogayukihito ||  || 28 octombrie 1992 ||  || , 
|-
| 17517 ||  || 21 noiembrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 17518 Redqueen || 1992 YD || 18 decembrie 1992 ||  || , T. Urata
|-
| 17519 Pritsak ||  || 18 decembrie 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 17520 - ||  || 23 ianuarie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 17521 Kiek ||  || 27 ianuarie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 17522 - ||  || 23 ianuarie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17523 - ||  || 23 martie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17524 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 17525 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 17526 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 17527 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 17528 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 17529 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 17530 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 17531 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 17532 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 17533 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 17534 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 17535 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 17536 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 17537 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 17538 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 17539 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 17540 - ||  || 18 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 17541 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17542 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17543 Sosva ||  || 14 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 17544 - ||  || 15 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 17545 - ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17546 - ||  || 19 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 17547 - ||  || 21 septembrie 1993 ||  || 
|-
| 17548 - ||  || 17 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17549 ||  || 13 octombrie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 17550 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17551 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17552 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17553 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17554 - || 1993 VY || 9 noiembrie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 17555 ||  || 4 noiembrie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 17556 - || 1993 WB || 16 noiembrie 1993 ||  || 
|-
| 17557 - || 1994 AX || 4 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17558 - ||  || 4 ianuarie 1994 ||  || , 
|-
| 17559 ||  || 8 ianuarie 1994 ||  || 
|-
| 17560 - ||  || 14 ianuarie 1994 ||  || , 
|-
| 17561 - ||  || 8 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17562 - ||  || 16 ianuarie 1994 || Caussols || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 17563 Tsuneyoshi ||  || 5 februarie 1994 ||  || , 
|-
| 17564 - ||  || 7 februarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17565 - ||  || 12 februarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17566 - ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17567 - || 1994 GP || 5 aprilie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 17568 - ||  || 11 aprilie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 17569 ||  || 8 iunie 1994 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 17570 - || 1994 NQ || 6 iulie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 17571 - || 1994 PV || 14 august 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17572 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17573 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17574 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17575 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17576 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17577 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17578 - || 1994 QQ || 16 august 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17579 Lewkopelew ||  || 5 octombrie 1994 ||  || F. Börngen
|-
| 17580 - || 1994 VV || 3 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17581 - ||  || 4 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17582 - || 1994 WL || 25 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17583 - ||  || 30 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17584 - ||  || 6 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17585 - ||  || 31 decembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17586 - ||  || 10 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17587 - || 1995 BD || 20 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17588 - ||  || 30 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17589 - ||  || 29 ianuarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17590 - || 1995 CG || 1 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17591 - || 1995 DG || 20 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17592 - || 1995 DR || 22 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17593 - || 1995 DV || 20 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17594 - ||  || 23 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17595 - || 1995 EO || 1 martie 1995 || Kleť || Kleť
|-
| 17596 - ||  || 11 martie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17597 Stefanzweig ||  || 4 martie 1995 ||  || F. Börngen
|-
| 17598 - ||  || 23 mai 1995 ||  || S. Otomo
|-
| 17599 - ||  || 22 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17600 Dobřichovice || 1995 SO || 18 septembrie 1995 ||  || 
|-